Buna (Bosnië en Herzegovina) - Plaats in Bosnië en Herzegovina
 Buna (Nieuw-Guinea) - Plaats in Nieuw-Guinea
 Buna (rivier) - een rivier in Bosnië en Herzegovina
 Bunë (ook Buna) - een rivier in Montenegro en Albanië
 Buna (Texas) - een plaats in Texas.
 Buna (kunststof) - synthetisch rubber